De nombreuses œuvres culturelles confrontent l'univers du détective fictif Sherlock Holmes à celui du tueur en série Jack l'Éventreur. Cet article vise à en dresser la liste.

Le créateur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, n'a jamais écrit de récit mettant en scène son détective dans une enquête impliquant Jack l'Éventreur. De nombreux auteurs et cinéastes se sont néanmoins emparés du personnage dans le courant du  et du  pour mettre en scène Sherlock Holmes dans la résolution de cette affaire. Des meurtres survenus à Whitechapel en 1888, traditionnellement attribués à Jack l'Éventreur, correspondent à l'époque à laquelle le détective mène ses enquêtes dans les récits de Conan Doyle. Le rapprochement entre deux grandes figures antagonistes de l'époque victorienne constitue ainsi une source d'inspiration féconde.

De nombreux romans exploitent l'idée que Sherlock Holmes aurait mené son enquête en toute discrétion en 1888 et que le récit de cette aventure, rédigé puis dissimulé par le docteur Watson pour éviter l'éclatement d'un scandale, a été retrouvé ultérieurement.

Romans et nouvelles

Cinéma et télévision

Théâtre 
 1988 : Sherlock Holmes & the Ripper Murders de Brian Clemens. Pièce américaine en deux actes. Jouée au Royaume-Uni en 1988 et en 2015.

Bandes dessinées 
 1994 : Jack l'éventreur, tome 4 de la série Sherlock Holmes d'André-Paul Duchâteau et Stibane.
 2010 : L'Ultime Défi de Sherlock Holmes de Jules Stromboni et Olivier Cotte. Adaptation du roman The Last Sherlock Holmes Story (1978) de Michael Dibdin.
 2010 : L'Antre de la terreur de Francisco Solano López et Ricardo Barreiro. Sous-titré Les aventures sexuelles de Lilian et Agathe.
 2016 : Le Sanglant Automne de Sherlock Holmes de Lysander.
 2018 : L'Ombre de Jack l’éventreur de Ced. Collection La BD dont vous êtes le héros.

Jeux vidéo 

 1992 : The Lost Files of Sherlock Holmes : The Case of the Serrated Scalpel. Jeu d'aventure développé par Mythos Software.
 2009 : Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Jeu d'aventure développé par Frogwares.

Jeux de société 
 2006 : Mr. Jack de Bruno Cathala.
 2017 : Sherlock Holmes Consulting Detective: Jack the Ripper & West End Adventures. Jeu de la série Sherlock Holmes détective conseil.

Œuvres proches de la thématique 
 1979 : Time After Time. Film de Nicholas Meyer (également auteur de nombreux pastiches mettant en scène Sherlock Holmes) dans lequel H. G. Wells traque Jack l'Éventreur dans le futur.
 1992 : Jack l'Éventreur. Bande dessinée d'Antonio Segura et José Ortiz. Au cours de l'enquête, Sherlock Holmes fait une brève apparition.
 2002 : The Case of the Whitechapel Vampire. Téléfilm dans lequel Sherlock Holmes enquête sur des meurtres commis à Whitechapel deux ans après ceux commis par Jack l'Éventreur.

Notes et références

Voir aussi 
 

Sherlock Holmes
Jack l'Éventreur dans l'art et la culture